Давыдовский сельский округ

Владимирская область 

 Давыдовский сельский округ Камешковского района

Московская область 

 Давыдовский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Давыдовский сельский округ Клепиковского района (до 2005 года)

Тверская область 

 Давыдовский сельский округ Кашинского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Давыдовский сельский округ Белёвского района

Ярославская область 

 Давыдовский сельский округ Борисоглебского района